Papenfuß oder Papenfuss ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Papenfuß (* 1960), deutscher Hockeyspieler 
 Bert Papenfuß-Gorek (* 1956), deutscher Lyriker
Otto Papenfuß (1898–20. Jahrhundert), deutscher Radrennfahrer
 Rainer Papenfuß (1941–2002), deutscher Politiker (SPD), Chef der Senatskanzlei Berlin
 Theodore Johnstone Papenfuss (* 1941), US-amerikanischer Zoologe